Acest articol prezintă o listă a orașelor din Iordania.

Listă
Orașele și localitățile urbane cu o populație mai mare de 30.000 de locuitori sunt enumerate mai jos.

Vezi și
 Taberele de refugiați palestinieni
 Tabăra de refugiați Zaatari
 Tabăra de refugiați Mrajeeb Al Fhood
 Guvernoratele Iordaniei
 Districtele Iordaniei

Referințe

Legături externe

Localități din Iordania
Iordania